gromada Julianów (powiat opatowski)
 gromada Julianów (powiat rawski)